Beukes est un nom partagé par plusieurs personnalités.

Nom de famille 
 Dricky Beukes (1918-1999), écrivaine sudafricaine.
 Lauren Beukes (1976-), écrivaine sudafricaine.
 Naomi Beukes-Meyer (1965-), autrice originaire de Namibie.
 Carl Beukes (1976-), acteur et topmodel.
 Naude Beukes (1980-), rugbyman.

Médecine 
 Dysplasie de hanche dite type Beukes.

Références 

Homonymie de patronyme